12 января 1992 года в Мали был проведён референдум о принятии новой конституции страны, главный закон в обновлённой версии предусматривал создание многопартийной демократии, разделении полномочий между президентом и Национальным собранием Мали, о установлении президентского срока на 5 лет.

Предыстория 
Голосование стало следствием военного переворота, в ходе которого был свергнут президент страны Мусса Траоре. Новая конституция была разработана национальной Конференцией.

Результаты

Примечания 

1990-е годы в Мали
Референдумы 1992 года
Выборы в Мали
Мали
Январь 1992 года
События 12 января